

Geografia 
 Australia
 Genoa – città del Victoria
 Genoa – fiume 
 Italia
 Genoa – esonimo inglese di Genova
 Stati Uniti d'America
 Genoa – città della Contea di Lincoln, Colorado
 Genoa – città della Contea di DeKalb, Illinois
 Genoa – township della Contea di Livingston, Michigan 
 Genoa – città della Contea di Nance, Nebraska
 Genoa – comunità non incorporata della Contea di Douglas, Nevada
 Genoa – città della Contea di Cayuga, New York
 Genoa – villaggio della Contea di Ottawa, Ohio
 Genoa – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Nautica 
 Genoa – tipo di vela

Sport 
 Genoa Cricket and Football Club – società di calcio italiana
 Genoa Cricket 1893 – squadra di cricket italiana
 Genoa Cricket and Football Club Waterpolo – antica squadra di pallanuoto italiana

Pagine correlate 
Genova (disambigua)

Altri progetti